Spojení písmen K a M může mít různé významy:

KM 
 KM – kód ISO 3166-2 pro Komory
 CS-KM (YU-KM) – bývalý kód ISO 3166-2 pro Kosovo v rámci Srbska a Černé Hory
 zkratka pro Kelley-Morseovu teorii množin
 zkratka pro výrobce automobilů Kia Motors
 označení IATA pro leteckou společnost Air Malta
 zkratka pro Michaelisovu konstantu
 zkratka polské železniční společnosti „Koleje Mazowieckie – KM“ sp. z o.o.
 bývalá SPZ okresu Kroměříž
 SPZ okresu Kysucké Nové Mesto
 kyselina močová

km 
 km – značka jednotky délky kilometr
 khmerština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.km 
 .km – internetová doména nejvyššího řádu pro Komory

Externí odkazy